Сент-Чарльз ():

 Сент-Чарльз — округ штата Миссури, США.
 Сент-Чарльз — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.
 Сент-Чарльз — город в округе Уинона, штат Миннесота, США.
 Сент-Чарльз — тауншип в округе Уинона, штат Миннесота, США.
 Сент-Чарльз — город в штате Миссури, США.
 Сент-Чарльз — мыс в Канаде, самая восточная точка Северной Америки.